Västiträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Västiträsket (Råneå socken, Norrbotten, 733885-178059), sjö i Luleå kommun,  (24,9 ha)
Västiträsket (Råneå socken, Norrbotten, 735248-177550), sjö i Bodens kommun,  (31,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn